Antonio Cunial (1915-1982) – vescovo cattolico italiano
Ettore Cunial (1905-2005) – arcivescovo cattolico italiano
Sara Cunial (1979) – politica italiana